Stanovništvo Europe po broju stanovnika po državama.

Europa ukupno ima oko 740 milijuna stanovnika.

Slaveni (Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi, Česi, Slovaci, Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Makedonci, Crnogorci, Bugari, Poljaci) čine većinu tog stanovništva.

Najmanje ima Ugro-Finaca: (Mađari, Estonci i Finci).

Demografija